Daru – miasto w Sierra Leone
 Daru – miasto w Papui-Nowej Gwinei
 Daru – wyspa w Cieśninie Torresa, u południowych wybrzeży Papui-Nowej Gwinei